B-Serie steht für:
 Cummins B-Serie, Dieselmotor des Herstellers Cummins Engine
 Dodge B-Serie, Pick-up- und Van-Modell der Marke Dodge
 Ebro B-Serie, Lkw-Modell des Herstellers Ebro, siehe Fordson Thames ET
 Ford B-Serie, Busmodell des Herstellers Ford
 Mazda B-Serie, Pick-up-Modell des Herstellers Mazda
 Renault B-Serie, Leicht-Lkw-Modell des Herstellers Renault, siehe Renault Messenger

Siehe auch:
 Serie B (Begriffsklärung)
 B-Klasse (Begriffsklärung)